De vierde editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor mannen werd in 1993 gehouden in het Keniaanse Nairobi. Het toernooi met 5 deelnemers werd gehouden van 14 tot en met 19 februari. Zuid-Afrika nam voor het eerst deel en werd kampioen.

Wedstrijden 
* zonder de doelpunten uit de wedstrijden zonder bekende uitslagen

Eindrangschikking

Hockey in 1993
Afrikaans kampioenschap hockey
Sportevenement in Nairobi